Bălcești több romániai település lehet:

 Bălcești (Gorj megye), Gorj megye
 Balktelep, Kolozs megye, Jósikafalva község
 Balkujtelep, Kolozs megye, Magyarkapus község
 Bălcești (Vâlcea megye), Vâlcea megye